Kristen Helveg Petersen (1909-1997) – politico danese
 Niels Helveg Petersen (n. 1939) – politico danese
 Morten Helveg Petersen (n. 1966) – politico danese
 Rasmus Helveg Petersen (n. 1968) – politico danese